«Железо» (; другие названия — «Железяки», «МАРК 13», «Голова робота») — британо-американский фантастический триллер 1990 года, снятый режиссёром Ричардом Стэнли по мотивам рассказа, опубликованного в британском журнале комиксов «2000 AD».

Сюжет 
Послевоенное будущее. Люди приходят в себя, и начинают поступать по-человечески. Например, дарить друг другу подарки. Мо дарит своей подруге-художнице, целый мешок ржавых железяк, которые купил у бродяги-сталкера нашедшего их в запретной зоне. Девушка очень рада подарку. Из кучи обломков она собирает антивоенную скульптуру. Ночью происходит странное. Куча железного хлама, оказывается набором конструктора «сделай сам». И из этих железяк на глазах удивлённой публики, вырастает робот-убийца «МАРК 13» (M.A.R.K. 13).

В ролях 

В фильме приняли участие сразу несколько известных музыкантов: Игги Поп, фронтмен британской готической рок-группы «Fields of the Nephilim» Карл Маккой и основатель группы «Motörhead» Иэн Килмистер, более известный под псевдонимом Лемми.

Производство 
Писатель-режиссёр Ричард Стэнли ещё подростком сделал пост-апокалиптический короткометражный фильм. По его собственному признанию, «Железо» выросло из этого фильма и под влиянием других авторов, особенно преувеличенно эпатажных телепередач Psychic TV.

Непосредственно перед работой над фильмом Стэнли присоединился к партизанам-мусульманам во время Советской войны в Афганистане, где он снял документальный фильм.

Относительно подоплёки событий фильма Стэнли подчёркивает, что робот не знает, что он совершает зло, а подчиняется только программе, и это сопоставимо с духовным поиском.

Сцена «сборки» робота была снята в Марокко. Остальная часть фильма — в восточном Лондоне. Miramax настаивал на американском участии, поэтому в кастинге участвовали американские актёры. Стэнли привлёк актёров из других стран.

Стэнли заявлял также, что хотел подчеркнуть темы фашизма и пассивного признания авторитаризма, будучи впечатлён наследием апартеида в его родной Южной Африке.

Награды 
Фестиваль фантастического кино «Fantasporto» (Португалия):
 1991 — Лучший режиссёр (Ричард Стэнли)
Брюссельский фестиваль фантастических фильмов:
 1991 — Серебряный ворон
Фестиваль фантастического кино в Авориазе (Франция):
 1991 — Лучшие спецэффекты

Релиз 
«Железо» изначально получил рейтинг «X» из за высокого уровня крови и насилия. Позже была вырезана пара сцен, чтобы избежать клейма рейтинга, связанного с порнографией. В Соединённых Штатах, фильм дебютировал под шестым номером. В первые выходные он собрал 2 381 285 долл. США и имел общий внутренний валовой сбор в размере 5 728 953 долл. США в 695 театрах.

После неожиданного успеха фильма в прокате возникли юридические проблемы из-за сходства его сценария с опубликованным в 1980 году комиксом. В результате на протяжении многих лет его выпуск на DVD тормозился.

«Железо» было выпущено на DVD и Blu-ray 22 июня 2009 года, причём в этом и последующих выпусках в титрах был указано, что фильм снят по мотивам комикса 1980 года. Затем был переиздан 13 октября 2009 года.

Критика 
 На Rotten Tomatoes 46 % из 13 положительные; средний рейтинг составлял 5,7 из 10. В своём первоначальном выпуске «Железо» получило смешанные отзывы критиков, которые отмечали его вторичность по отношению к «Чужому» и «Терминатору».
 Овен Глейберман из Entertainment Weekly дал фильму оценку «D+» и назвал его не оригинальным, как если бы кто-то снимал Чужого с монстром играемым ржавым набором эректров.
 Variety написал: «Какофоническая, кошмарная вариация в постапокалипсическом предостерегающем жанре» и далее назвал «Железо» фильмом культовым для панков.
 Майкл Уилмингтон в газете Los Angeles Times назвал фильм неглубоким сплэттером, чья преувеличенная мрачность поднимает его несколько выше обычного техно-триллера, но он при этом сохраняет штампы и родовые недостатки этого жанра о постиндустриальном обществе с дронами и высокотехнологичными кровавыми банями.
 Винсент Кэнби из The New York Times описал фильм как будущее полуночного фильма и добавил: «Смотреть „Железо“ — как быть пойманным в ловушку внутри видеоигры, где все, в том числе и вы, грязно ругаются».
 Ричард Харрингтон из The Washington Post назвал его «фильмом MTV, безумного гиперкинетического стиля и футуристических образов, с небольшой заботой о сюжете и ещё меньшей — о содержании».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фантастические фильмы 1990 года
Фантастические фильмы Великобритании
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры США
Постапокалиптические фильмы
Фильмы о роботах
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США
Независимые фильмы Великобритании
Фильмы США 1990 года
Фильмы Великобритании 1990 года
Фильмы Ричарда Стэнли